Alexandre-François Debain (1809-1877) est un facteur d'instrument français, inventeur de l'harmonium.
 Henri Debain (1886-1984) est un réalisateur et acteur français.
 Léon Debain (1808-1888), homme politique français.
 Yannick Debain (né en 1968) est un comédien français, spécialisé dans le doublage.

Homonymie de patronyme